Popov steht für:
 Popow, auch Popov, Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 (3074) Popov, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Popov (Mondkrater)